Rullvingemalar (Lyonetiidae) är en familj av fjärilar som beskrevs av Henry Tibbats Stainton 1854. Enligt Catalogue of Life ingår rullvingemalar i överfamiljen Yponomeutoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lyonetiidae 209 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar